Шликшта — хутор, Видзовский поселковый Совет Браславского района Витебской области Белоруссии.
 Шликшта — хутор, Опсовский сельсовет Браславского района Витебской области Белоруссии.